

Niemcy 
1 gmina:
 Retzow – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Havelland

2 dzielnice miast:
 Retzow – dzielnica Lychen
 Retzow – dzielnica Malchin